The Final Frontier renvoie à deux albums musicaux :
 The Final Frontier, album de Iron Maiden
 The Final Frontier, album de Keel